Каменча () — село в Оргеевском районе Молдавии. Наряду с сёлами Донич и Покшешты входит в состав коммуны Донич.

География 
Село расположено на высоте 129 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Каменча проживает 956 человек (463 мужчины, 493 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Оргеевского района